Diomedea bezeichnet:
 Diomedea (Gattung), eine Vogelgattung von Albatrossen
 Diomedéa, ein japanisches Animationsstudio

Sonstiges:
 Diomedea Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis